Андронік Дука () — ім'я діячів Візантійської імперії. Відомі носії:
 Андронік Дука — співімператор у 1068—1078 роках
 Андронік Дука — державний та військовий діяч 1066—1077 років
 Андронік Дука — військовий та політичний діяч 904—910 років